Thomas McIntyre, né le  à Reading, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur à Reading FC.

Carrière en club

En club

Les premières années 
Né à Reading (Royaume-Uni) dans le Berkshire, McIntyre signe son premier contrat pro en juillet 2016

Notes et références

Liens externes 

Naissance en 1998
Naissance à Reading (Royaume-Uni)
Footballeur anglais
Joueur du Reading FC